

Населені пункти та їхні частини
 Нецеч — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Нецеч — село в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Нецеч — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Нецеч — частина села Недзьвяда-Дужа в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства

Примітки